Le Pénée est un fleuve de Thessalie.
 Pénée est le dieu fleuve qui lui était associé dans l'Antiquité.
 Pénée est une lune astéroïdale, le seule satellite connu de .
 Le Pénée est un fleuve du Péloponnèse.
 le fleuve a donné son nom au dème (municipalité) de Pénée.
 le poney de Pénée est une race chevaline élevée dans la région.